August von Sachsen-Weißenfels ist der Name folgender Personen:

 August (Sachsen-Weißenfels) (1614–1680), regierender Herzog von Sachsen-Weißenfels, Fürst von Sachsen-Querfurt und Administrator von Magdeburg
 August von Sachsen-Weißenfels (1650–1674), Prinz von Sachsen-Weißenfels-Querfurt, Dompropst zu Magdeburg